Parafie pod wezwaniem MB Wniebowziętej (MB ⇒  Matki Boskiej lub Matki Bożej):

 Parafia Matki Boskiej Wniebowziętej w Olsztynie
 Parafia Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Rzepienniku Biskupim
 Parafia Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Wysowej

Zobacz też 
 parafie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
 parafie pod wezwaniem św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny

!